

Geografia 
 Čara – fiume della Russia siberiana orientale
 Čara – città della Russia
 Čara – villaggio della Croazia
 Cara – isola della Scozia

Musica 
 Cara – album di Bruno Lauzi del 1969
 Cara – album di Christian del 1984
 Cara/Un giorno in più – singolo di Christian del 1984

Onomastica
 Cara – forma femminile del nome proprio di persona Caro

Persone 
 Irene Cara – cantante ed attrice statunitense
 Marchetto Cara – compositore, liutista e cantore italiano
 Ruggero Cara – attore italiano
 Salvatore Cara – politico italiano
 Cara – cantante e cantautrice italiana

Altro 
 Centro di accoglienza per richiedenti asilo
 Cara – personaggio della serie fantasy La spada della verità

Pagine correlate 
 Cari (disambigua)